Le pont du détroit de Tacoma peut désigner trois ponts suspendus des États-Unis situés dans l'État de Washington et franchissant le détroit de Tacoma à proximité de la ville du même nom :
 le pont du détroit de Tacoma ouvert à la circulation et détruit en 1940 ;
 le pont du détroit de Tacoma ouvert à la circulation en 1950 ;
 le pont du détroit de Tacoma ouvert à la circulation en 2007 et doublant celui de 1950.